Estoril pode-se referir a:

 Casino do Estoril;
 Estação Ferroviária de Monte Estoril - estação ferroviária da Linha de Cascais;
 Estação Ferroviária de São João do Estoril - estação ferroviária da Linha de Cascais;
 Estação Ferroviária de São Pedro do Estoril - estação ferroviária da Linha de Cascais;
 Estação Ferroviária do Estoril - estação ferroviária da Linha de Cascais;
 Estoril - freguesia do concelho de Cascais;
 Monte Estoril - povoação da freguesia do Estoril;
 Parque Natural Estoril, de São Bernardo do Campo - unidade de conservação ambiental;
 São João do Estoril - povoação da freguesia do Estoril;
 São Pedro do Estoril - povoação da freguesia do Estoril;
 Sociedade Estoril - antiga empresa turística, e gestora da Linha de Cascais

Desambiguação